Кадамстаун (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Оффали (провинция Ленстер) на трассе  у гор Слив Блум. В деревне есть паб, чайный магазин и почтамт.

Примечания 

Населённые пункты графства Оффали